Localidades na Austrália
 Perth (Austrália Ocidental)
 Perth (Tasmânia)

Localidades nos Estados Unidos
 Perth (Dacota do Norte) 
 Perth Township (Dacota do Norte) 
 Perth (Nova Iorque) 

Outros
 Perth (Escócia)
 Perth (Ontário), no Canadá
 Tratado de Perth

Desambiguações de topônimos